Lontar steht für:
 Lontar, indonesisch für Palmblattmanuskript
 Lontarpalme, siehe Palmyrapalme

Siehe auch:
 Lontara